Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Cydippe, une Néréide, mère d'Aristée ;
 Cydippe, une Argienne, mère de Cléobis et Biton ;
 Cydippe, une Athénienne, liée à Acontios.
 En zoologie, Cydippe, un genre de cténophores.